Obecný lékařský pojem diabetes označuje různá onemocnění savců, má však různé významy, odvozené od původně společného slovního základu:
 diabetes mellitus –  úplavice cukrová, krátce cukrovka, porucha metabolismu glukózy
 diabetes insipidus – žíznivka, skupina onemocnění způsobující narušení hospodaření těla s vodou
 úplavice – akutní a vysoce infekční průjmové onemocnění, původu buď bacilární (baktérie) nebo amébní (měňavka – prvok)
 polyurie – stav (symptom), při němž výdej moči (diuréza) je vyšší než 2–3 litry za 24 hodin

Související články 
 cukrovka
 dehydratace

Externí odkazy